Kozí cecky či kozí cicky je krajové (případně historické) označení pro:

odrůdy slivoní
 slivoň špendlík žlutý
 špendlíček žlutý a špendlíček zelený, odrůdy slivoně špendlíku žlutého
 odrůda slivoně švestky s malými kulatými plody

odrůdy révy vinné
 označení bílé hrubozrnné odrůdy s podlouhlými hrozny, pravděpodobně Arkádia

druhy hub
 stročkovec kyjovitý – houba namodralé barvy tvaru zvonku a obstojné chuti (na Frenštátsku)

Reference